Belgický ovčák je pracovní plemeno psa pocházející z Belgie. Chová se ve čtyřech variantách:

 Groenendael – dlouhosrstý, černé barvy (zkratka BOG)
 Tervueren – dlouhosrstý jiné barvy než černá (BOT)
 Laekenois – hrubosrstý belgický ovčák (BOL)
 Malinois – krátkosrstý, červenohnědý s černou maskou (BOM)